NCHC steht für:
 National Center for High-Performance Computing, taiwanisches Zentrum für Supercomputing, nationale Forschungseinrichtung innerhalb des Ministry of Science and Technology (Taiwan), siehe Hsinchu #Höhere Bildung und Forschungseinrichtungen
 National Collegiate Hockey Conference, US-amerikanische Universitäts- und Collegesportliga

Abkürzung